Dit zijn de gedetailleerde resultaten van de voetbalwedstrijden uit de laatste rondes van de Beker van België 2007-08.

16de finales

1/8 finale

1/4 finale 

Heen

1/4 finale (terug)

1/2 finale (heen)

1/2 finale (terug)

Finale 

Bekervoetbal 2007/08